David Murray peut faire référence à :
 David Murray (1727-1796),  comte de Mansfield, politicien britannique ;
 David Murray (1830-1905), enseignant américain qui fut conseiller étranger au Japon pendant l'ère Meiji ;
 David Murray (1909-1973), pilote automobile écossais ;
 David Murray (1955-), saxophoniste de jazz américain.